Krätzer steht für:

 Traubenmost im Gärstadium, siehe Neuer Wein #Regionale Bezeichnungen
 ein Werkzeug, siehe Bohrkrätzer

Krätzer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Krätzer (1812–1881), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Jürgen Krätzer (1959–2019), deutscher Literaturwissenschaftler und Herausgeber
 Michael Krätzer (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Theodor Krätzer (1914–?), deutscher SS-Obersturmführer im KZ Auschwitz

Siehe auch:
 Grätzer (Begriffsklärung)
 Kretzer